Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 2002/03 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Aus der Staffel Nord stieg der SC Buntekuh Lübeck, aus der Staffel Süd TuS Weibern in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SC Buntekuh Lübeck.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG PSV Rostock und SV Teutonia Riemke.
Absteiger in die Regionalligen: SC Germania List, HSG Magdeburg/Niederndodeleben (beide Rückzug) und TSV Nord Harrislee.
Aufsteiger aus den Regionalligen: DSC Oldenburg und SG Handball Rosengarten.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TuS Weibern.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: DJK Augsburg-Hochzoll (Rückzug) und Haspo Ostfildern.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HC Leipzig II, HG LTG/HTV Remscheid, TSV Leihgestern und VfL Waiblingen.
Änderung: Die Staffel spielt in der nächsten Saison mit 15 Vereinen.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

2002
Handballsaison 2002/03